Кантонский — название некоторых китайских реалий, связанных с городом Кантон (Гуанчжоу):

Лингвистика 
 Кантонский язык — название одного из китайских языков (диалектов); иначе — юэский язык.
 Кантонский диалект (гуанчжоуский) — один из диалектов юэского языка, входит в ютхойское наречие (юэхай).